Великополското войводство  ( [vɔjɛˈvut​͡stfɔ vʲɛlkɔˈpɔlskʲɛ]) е войводство в западната част на централна Полша. То е второ по територия сред 16-те полски области. Заема площ от 29 826,51 км2. Административен център и най-голям град е Познан.

География 

Областта граничи със следните войводства: Западнопоморското на северозапад, Поморското на север, Куявско-Поморското на североизток, Лодзкото на югоизток, Ополското на юг, Долносилезкото на югозапад и с Любушкото на запад.

История 

Войводството е създадено е през 1999 година чрез обединението на войводство Познан и части от Калишкото, Конинското, Пилското, Зеленогорското, Гожовското, Бидгошчкото и Лешнинското войводства. Името му произлиза от названието на историческия регион Великополша. Съвременната област почти напълно съвпада с историческата с изключение на най-югозападните територии.

Население 

Населенито на войводството възлиза на 3 414 185 души (2010 г.).

Административно деление 
Войводството се дели на 35 окръга (повяти), които от своя страна са разделени на 226 общини (гмини).

Бележки